Борис Гольдштейн: Гольдштейн, Борис Давидович (род. 1948) — вице-президент холдинга «ЛАНИТ».
 Гольдштейн, Борис Соломонович (род. 1951) — доктор технических наук, профессор.
 Гольдштейн, Борис Эммануилович (1922—1987) — советский скрипач и музыкальный педагог.